Capecelatro är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfonso Capecelatro (1824–1905), italiensk kardinal
 Giuseppe Capecelatro (1744–1836), italiensk ärkebiskop

Italienska efternamn